Arkansas kan avse:

 Arkansas – en delstat i USA
 Arkansas County – ett administrativt område i delstaten Arkansas
 Arkansas River – en biflod till Mississippifloden
 University of Arkansas – ett forskningsuniversitet som ligger i Fayetteville, i Arkansas
 Arkansas Lake – en sjö i Kanada
 Arkansas Riverblades – ett tidigare amerikanskt professionellt ishockeylag

Se även
 Arkansas City – flera
 Arkansas Creek – flera